In WWE Dragunov ha detenuto una volta l'NXT United Kingdom Championship (con un regno durato 319 giorni).

Biografia 
Nato nel 1993 a Mosca, capitale della Russia, nel 2002 si è trasferito in Germania.

Carriera

Circuito indipendente (2012–2019)

WWE (2019–presente)

NXT UK (2019–2022) 
Nel gennaio del 2019 la WWE annunciò di aver messo sotto contratto Rukober, assegnandolo d'ufficio al neonato roster di NXT UK, succursale di NXT in Inghilterra. Nella puntata di NXT UK del 15 maggio Rukober, assunto il ringname Ilja Dragunov, sconfisse facilmente Jack Starz. Inizia così una lunga serie di vittorie, sconfiggendo atleti come Joseph Conners e Ashton Smith, ma tale striscia vincente venne fermata il 15 agosto quando Dragunov venne sconfitto da Kassius Ohno. Il 31 agosto, a NXT UK TakeOver: Cardiff, Dragunov rispose alla Open Challenge di Cesaro (appartenente al roster di Raw) venendo sconfitto. Successivamente, Dragunov sembrò unirsi all'Imperium, la stable del suo ex-maestro Alexander Wolfe, ma in seguito si alleò con il Gallus sconfiggendo Fabian Aichner, Marcel Barthel e lo stesso Wolfe per count-out nella puntata di NXT UK del 28 novembre. Nella puntata di NXT UK del 2 gennaio 2020 Dragunov sconfisse poi Wolfe in un No Disqualification match. Il 25 gennaio, a Worlds Collide, Dragunov venne sconfitto da Finn Bálor. Nella puntata di NXT UK del 2 aprile Dragunov vinse una 20-man Battle Royal eliminando per ultimo Tyler Bate e diventando il contendente n°1 all'NXT United Kingdom Championship di Walter. Nella puntata di NXT UK del 29 ottobre Dragunov affrontò Walter per l'NXT United Kingdom Championship ma venne sconfitto. Il 22 agosto, a NXT TakeOver: 36, Dragunov trionfò su Walter conquistando l'NXT United Kingdom Championship per la prima volta. Nella puntata di NXT UK del 14 ottobre Dragunov mantenne il titolo contro A-Kid. Il 2 dicembre, ad NXT UK, Dragunov conservò il titolo del Regno Unito contro Rampage Brown. Successivamente, il 3 marzo, Dragunov mantenne la cintura contro Nathan Frazer ad NXT UK. Nella puntata di NXT UK del 7 aprile Dragunov superò con successo Roderick Strong conservando il titolo del Regno Unito. Il 12 maggio Dragunov difese il titolo anche contro Jordan Devlin e, come da stipulazione valida per lo sconfitto, quest'ultimo dovette lasciare NXT UK. Il 7 luglio, tuttavia, Dragunov dovette rendere vacante il titolo a causa di un infortunio dopo 319 giorni di regno (in onda il 4 agosto 2022). Nella puntata di NXT UK andata in onda il 28 luglio Dragunov difese il titolo anche contro Wolfgang.

NXT (2022–presente) 
Con la chiusura di NXT UK nel settembre del 2022, Dragunov fece il suo ritorno nonché debutto ad NXT nella puntata del 20 settembre interrompendo il confronto tra l'NXT Champion Bron Breakker e JD McDonagh. Dragunov combatté il suo primo match ad NXT il 27 settembre sconfiggendo Xyon Quinn. Il 22 ottobre, ad NXT Halloween Havoc, Dragunov prese parte ad un Triple Threat match per l'NXT Championship insieme al campione Bron Breakker e JD McDonagh ma l'incontro venne vinto da Breakker.

Personaggio

Mosse finali 
Grüße aus Moskau (Lariat)
Torpedo Moskau (Diving headbutt)

Soprannomi 
"The Mad Russian"

Musiche d'ingresso 
Comrades of the Red Army di Richard M. Lauw (2019–2021)
March Madness di Emanuel Kallins e Stephen Teller (2021–2022)
Czars Horsemen di Sam Spence (2022–2023)

Titoli e riconoscimenti 
 CBS Sports
 Match of the Year (2020) vs. Walter

Next Step Wrestling
NSW European Championship (2)

Pro Wrestling Illustrated
72º tra i 500 migliori wrestler singoli nella PWI 500 (2022)

westside Xtreme wrestling
wXw Shotgun Championship (2)
wXw Unified World Wrestling Championship (1)
wXw World Tag Team Championship (3) – con Dirty Dragan (1), Robert Dreissker (1) e Walter (1)

WWE
NXT United Kingdom Championship (1)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Wrestler della WWE